Жесть:
 Жесть — тонкая листовая сталь, покрытая защитным слоем цветного металла.
 Жесть — художественный фильм 2006 года режиссёра Дениса Нейманда.
 Жесть — триллер, написанный Александром Щёголевым по мотивам сценария Константина Мурзенко (фильм «Жесть»).
 Жесть — компьютерная игра, созданная по мотивам сценария Константина Мурзенко (фильм «Жесть»).
 Жесть! — выражение из молодёжного жаргона начала XXI века, выражающее сильную оценочную эмоцию (положительную или отрицательную в зависимости от контекста) по отношению к предмету высказывания.

Топоним 
 Жесть — название реки Уздянка в верхнем течении (Белоруссия).

См. также 
 Жестянка

Примечания